Канада принимала участие в зимних Олимпийских играх 1988, и заняла 13-е место в общекомандном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 1988 года
Спорт в Канаде в 1988 году